Die Damallsvenskan 1997 war die 10. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele fanden zwischen dem 19. April und dem 25. Oktober 1999 statt. 

Älvsjö AIK sicherte sich die dritte Meisterschaft in Folge. Den Titel der „Skyttedrottningar“ (Torschützenkönigin) ging erstmals an zwei Spielerinnen. Lena Videkull (Malmö FF) und Anneli Wahlgren (Bälinge IF) erzielten jeweils 22 Tore.

Tabelle 

|}

Statistik 
504 Tore fielen in den 132 Spielen. Dies entspricht einem Schnitt von 3,82. Der Zuschauerschnitt lag bei 226.

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 1997